Все вершины города Гуммерсбах входят в горную страну Рейнские Сланцевые горы. В список горных вершин территории города Гуммерсбах (Северный Рейн-Вестфалия, Германия) вошли те, которые обозначены как отдельные вершины на топографических картах м-ба 1:25000, изданных в последние годы Топографическим управлением Северного Рейна-Вестфалии ().

Список горных вершин выше 500 м

Список горных вершин выше 400 м

Список горных вершин выше 300 м

Примечания

Ссылки 
 Торографическая карта города Гуммерсбаха

Горы Гуммерсбаха